Вадим Петренко:

 Петренко, Вадим Евгеньевич (род. 1974) — литовский футболист.
 Петренко, Вадим Михайлович (род. 1946) — украинский политик.